Kamut, une commune hongroise du comitat de Békés.
 Kamut, un cultivar de blé de Khorasan.